Sergej Michajlovitj Makarov (), född 19 juni 1958 i Tjeljabinsk i dåvarande Sovjetunionen, är en rysk före detta professionell ishockeyspelare. Han är ansedd som en av de bästa högeryttrarna någonsin inom sporten.

Karriär 
Sergej Makarov var en väldigt begåvad högerforward som under större delen av sin karriär spelade i Sovjetunionens ishockeylandslag. Makarov vann VM-guld med Sovjetunionen åtta gånger, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 och 1990, och OS-guld två gånger 1984 och 1988. 1981 vann han också Canada Cup med Sovjetunionen efter att man vunnit mot Kanada med 8-1 i finalen. Tillsammans med Igor Larionov och Vladimir Krutov formerade han den sovjetiska förstakedjan, "KLM" eller "Green Line", en av de mest fruktade kedjorna i hockeyhistorien. I klubblagssammanhang i Sovjetunionen spelade Makarov elva mästerskapssäsonger i CSKA Moskva och blev utnämnd till Sovjets bäste spelare åtta gånger.

1989 fick Makarov tillåtelse att spela i NHL med Calgary Flames. Han vann Calder Memorial Trophy som årets nykomling vid 31 års ålder. Regeln blev sedan ändrad och nu har bara spelare under 27 år chans att vinna priset - "Makarov-regeln". Makarov spelade också för San Jose Sharks i två år och blev där återigen lagkamrat med Igor Larionov. Han spelade också 4 matcher för Dallas Stars 1996–97.

I samband med VM 2008 utsågs Makarov till en av spelarna i århundradets ishockeylag.

CCCP Hockey är en svensk dokumentärfilm om den legendariska förstakedjan, "KLM" eller "Green Line", i det sovjetiska landslaget under 1980-talet visad första gången i Sveriges Television 28 april 2004.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Externa länkar 

 Sergei Makarov hockey-reference.com
 Sergei Makarov nhl.com
 Sergei Makarov hhof.com

Spelare valda i NHL Entry Draft 1983
Sovjetiska ishockeyspelare
Ryska ishockeyspelare
Födda 1958
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare i Calgary Flames
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Dallas Stars
Män
Levande personer
Personer från Tjeljabinsk
Olympiska guldmedaljörer 1984
Olympiska guldmedaljörer 1988
Olympiska silvermedaljörer 1980
Sovjetiska olympiska guldmedaljörer
Sovjetiska olympiska silvermedaljörer
Världsmästare i ishockey
Europamästare i ishockey
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1980 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1980
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1984 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1984
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1988 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1988
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Vinnare av Calder Memorial Trophy
Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft